Завземане () е името на периодични специални събития, продуцирани от WWE, включващи поддивизията NXT, които се излъчват на живо по WWE Network.

Всички събития Завземане са планирани да бъдат двучасови. Правят се няколко пъти годишно.

Първото NXT пряко събитие Пристигане е единствено с името си в серията. След последвалото го събитие Завземане неговото име „Завземане“ е използвано за следващите NXT събития. Първоначално всички са във Full Sail University до Завземане: Бруклин и оттогава шоутата са в различни места както национални и международни. Специалните събития NXT Завземане приличат на Pay-per-view шоутата за главния състав, а някои събития като Завземане: Далас и КечМания 32 са се провеждали при сходни времена или места или, като Завземане: Бруклин, в същите зали.

Дати, места и главни мачове 

Мач за:
1Титлата на NXT;
2Титлата при жените на NXT;
3Отборни титли на NXT

Вижте също 
 WWE Network събития
 WWE NXT

Източници

Външни препратки 
 Official website of WWE NXT